Ма́рково — деревня в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Куностьского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Куностьский сельсовет.

Расположена на правом берегу реки Куность. Расстояние до районного центра Белозерска по автодороге — 8 км, до центра муниципального образования посёлка Нижняя Мондома  по прямой — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Куность, Нижняя Мондома, Маэкса.

Население по данным переписи 2002 года — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Марково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)